Jarkko Niemi ist der Name folgender Personen:

* Jarkko Niemi (Radsportler) (* 1982), finnischer Radrennfahrer
 Jarkko Niemi (Schauspieler) (* 1984), finnischer Schauspieler